Olbia puede referirse a:

Geografía 
 Olbia, en Cerdeña.
 Golfo de Olbia, en Cerdeña.
 Olbia, antigua ciudad, más tarde llamada Arsinoe.
 Olbia, antigua ciudad griega del Mar Negro, hoy en Ucrania (la Olbia Póntica).
 Olbia, más tarde llamada Polis Nea Theodorias y Qasr Lebia, en Libia.
 Olbia, antigua ciudad de Bitinia, en la península de Anatolia.
 Olbia, colonia greco-masaliota en las inmediaciones de Hyères, Francia.

Otros 
 Aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda, en Cerdeña.
 Provincia de Olbia-Tempio, en la región de Cerdeña, Italia.
 Lavatera, género de plantas de la familia Malvaceae.